La Poste ist die Bezeichnung von unterschiedlichen Postunternehmen in verschiedenen französischsprachigen Ländern:
 La Poste (Frankreich) in Frankreich
 Die Schweizerische Post in der Schweiz
 Bpost in Belgien
 La Poste Tunisienne in Tunesien

Poste steht für:
 Poste Italiane, staatliches italienisches Postunternehmen
 Poste Point, Landspitze der Booth-Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Poste San Marino, staatliches Postunternehmen San Marinos
 Poste Vaticane, Staatspost der Vatikanstadt, siehe Vatikanische Post
 Detlef Poste (* 1966), ehemaliger deutscher Badmintonspieler
 Paray-Vieille-Poste, französische Gemeinde im Département Essonne